Уо́тервилл () — название нескольких населённых пунктов:
 Уотервилл — деревня в Ирландии, находится в графстве Керри (провинция Манстер)
 Уотервилл — город в округе Алламаки штата Айова (США)
 Уотервилл — город в округе Ле-Сур штата Миннесота (США)
 Уотервилл — тауншип в округе Ле-Сур штата Миннесота (США)
 Уотервилл — город в округе Кеннебек штата Мэн (США)
 Уотервилл — деревня в округе Онайда штата Нью-Йорк (США)